

Стемаське сільське поселення — сільське поселення, Алатирський район, Чувашія
 Стемаське сільське поселення — сільське поселення, Вешкаймський район, Ульяновська область